D16 (hunebed)

Wegen in Frankrijk:
D16 (Aude)
D16 (Doubs)
D16 (Gard)